W górach jest wszystko co kocham cz. III - trzeci album projektu poetycko-muzycznego "W górach jest wszystko co kocham" poświęcony niezapomnianym wrażeniom i przeżyciom towarzyszącym wędrówkom po górskich szlakach, dolinach i uroczyskach. W nagraniu wzięły udział zespoły: Bacowie z Murcek, Enigma, U Pana Boga za Piecem, Dom o Zielonych Progach, Bez Zobowiązań i Na Bani.

Lista utworów

Albumy muzyczne wydane w roku 2004
Albumy poezji śpiewanej i piosenki literackiej
Albumy kompilacyjne